Maurice Bordereau (1880-1979) : peintre-verrier et vitrailliste français ;
 Renée Bordereau (1770-1828) : combattante des guerres de Vendée.